Barracas puede referirse a:

Vivienda 
 Plural de la vivienda llamada barraca.

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires.

en España 
 Barracas (C.P. 12420), localidad de la provincia de Castellón.

Historia 
 La batalla de Barracas, en 1880, entre las tropas de la Provincia de Buenos Aires y la República Argentina.

Fútbol 

 Barracas, club de fútbol argentino del barrio porteño de Barracas.
 Barracas Central, club de fútbol argentino del barrio porteño de Barracas.